Zeslandentoernooi 2006 (mannen), een Rugby union toernooi in 2006 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2006 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2006 voor damesteams.
Zeslandentoernooi 2006 (onder 21), een Rugby union toernooi in 2006 voor teams onder 21, de voorloper van het huidige toernooi voor teams onder 20.